Interstate 695 peut se référer à :
 
 Interstate 695 (Maryland)

Voir aussi